

Вулиця Уласа Самчука 
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Білої Церкві.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Володимирі.
Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Володимирці.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Дубні.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Здолбунові.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Костополі.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Любомлі.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Мізочі.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Нововолинську.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Рівному.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Уласа Самчука — вулиця у Шумську.

Вулиця Самчука 
 Вулиця Самчука — вулиця у Збаражі.
 Вулиця Самчука — вулиця у Ковелі.
 Вулиця Самчука — вулиця у Кременці.
 Вулиця Самчука — вулиця у Львові.

Провулок Уласа Самчука 
 Провулок Уласа Самчука — провулок у Дубні.
 Провулок Уласа Самчука — провулок у Житомирі.
 Провулок Уласа Самчука — провулок у Острозі.
 Провулок Уласа Самчука — провулок у Кременчуці.

Вулиці, названі на честь людей